Рудольф — мужское имя. Имя состоит из старонемецких слов «hrōd» (слава, честь) и «wolf» (волк). Таким образом имя Рудольф означает «славный волк». Имеет женскую форму Рудольфина. Французский вариант — Рауль. Английский вариант - Ральф.

Имя 
Известные носители:
 Рудольф II (; ум. 1232) — граф Габсбург (с 1199).
 Рудольф III Молчаливый (; 1195—1249) — граф Габсбург, основатель Лауфенбургской линии дома Габсбургов.
 Рудольф I (; 1218—1291) — король Германии (c 1273 г.), первый представитель династии Габсбургов на престоле Священной Римской империи и основатель Австрийской монархии Габсбургов.
 Рудольф I фон Штаде (ум. 1124) — граф Штаде и маркграф Северной марки в 1106—1114 годах.
 Рудольф II (1552—1612) — император Священной Римской империи с 1576 по 1612.
 Рудольф II фон Штаде (уб. 1144) — маркграф Северной марки в 1133—1134 годах, граф Штаде, Дитмаршена и Фреклебена с 1130 года.
 Рудольф IV Баденский (ум. 1348) — маркграф Баден-Пфорцхайма с 1291 года.
 Рудольф V Баденский (ум. 1361) — маркграф Баден-Пфорцхайма с 1348 года.
 Рудольф VI Баденский (ум. 1372) — маркграф Бадена с 1353 года.
 Рудольф — олень со светящимся красным носом в упряжке Санта-Клауса
 Рудольф (ок. 1025—1080) — антикороль Германии.
 Рудольф (1576—1621) — князь Ангальт-Цербста из рода Асканиев.
 
  — фламандский переводчик с арабского на латынь.

Фамилия 
Известные носители:
 Рудольф, Анна (род. 1987) — венгерская шахматистка, гроссмейстер (2008) среди женщин и международный мастер (2015).
 Рудольф, Артур (1906—1996) — немецкий инженер ракетной техники, который играл ключевую роль в развитии Фау-2.
 Рудольф, Вильма (1940—1994) — американская бегунья, трёхкратная олимпийская чемпионка 1960 года.
 Рудольф, Гергей (род. 1985) — венгерский футболист, нападающий. Выступал в сборной Венгрии.
 Рудольф, Гермар (род. 1964) — немецкий химик, автор исследований о газовых камерах, за которые был осуждён как отрицатель Холокоста.
 Рудольф, Иоганн Генрих (1744—1809) — немецкий ботаник, профессор естествознания.
 Рудольф, Кристоф (1499—1545) — немецкий математик.
 Рудольф, Леопольд Морицевич (1877—1938) — советский композитор и педагог.
 Рудольф, Марко (род. 1970) — немецкий профессиональный боксёр.
 Рудольф, Михаил Давыдович(ум. 1867) — российский землемер, геодезист, топограф, картограф и таксатор.
 Рудольф, Станислав (род. 1932) — чешский писатель.
 Рудольф, Томас (род. 1970) — немецкий саночник, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1992 года.
 Рудольф, Фёдор Фёдорович (Фридрих Адольф; 1818 — не ранее 1853) — российский архитектор.

Топонимы 
 Рудольф — озеро в Кении, крайняя северная часть — в Эфиопии.
 Остров Рудольф — располагается на земле Франца-Иосифа.

Другие значения 
 Рудольф — европейский мюзикл (написанный американскими авторами) с либретто Джека Мэрфи и Нэна Найтона и музыкой Фрэнка Уайлдхорна.
 Рудольф — персонаж рождественских сказок, ездовой олень Санта-Клауса.

См. также 
 Рудолф — английская фамилия.

Примечания 

Мужские имена
Имена германского происхождения
Страницы значений:Тёзки
Немецкие мужские имена